Elefant puede designar:

Elefant, el tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial.
Elefant, la banda de Nueva York, EE. UU.
Elefant, sello de indie pop de Las Rozas de Madrid, Madrid, España.
Elephant, película dirigida por Gus Van Sant.